China Open (snooker), een snookertoernooi
 ATP-toernooi van Peking, een tennistoernooi, officiële naam: China Open
 China Open (badminton), een badmintontoernooi
 China Open (golf), een golftoernooi